Carne kan som auktorsförkortning betyda:

 Phillip B. Carne
 Walter Mervyn Carne

Robotskapade auktorsförkortningar